Hamr ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Hamr, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec 
 Hamr na Jezeře, Gemeinde im Okres Česká Lípa
 Hamr (Litvínov), Ortsteil von Litvínov, Okres Most
 Hamr (Val), Ortsteil von Val, Okres Tábor
 Hamr, abgebaggerter Ortsteil von Souš u Mostu, Okres Most

Hamr ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Hamr (* 1948), tschechisch-amerikanischer Jazzpianist und Keyboarder, siehe Jan Hammer
 Radek Hamr (* 1974), tschechischer Eishockeyspieler

HAMR steht weiterhin für:

 Heat-assisted magnetic recording, neuere Entwicklung zur dichteren Datenspeicherung auf Festplatten

Siehe auch:
 Hamry
 Hamer
 Hammer (Begriffsklärung)

Abkürzung